Le terme Route 198 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 198 en Allemagne
 Route 198 au Québec, Canada
 Route nationale 198 en France